Apollodore (en grec ancien ) est un prénom qui désigne :
 Apollodore, surnommé « le Fou », sculpteur athénien originaire de Phalère () 
 Apollodore, surnommé « le Skiagraphe », peintre athénien () 
 , orateur et homme politique athénien ()
 Apollodore d'Artemita, écrivain grec () 
 Apollodore d'Athènes, grammairien grec () 
 Apollodore de Carystos et Apollodore de Géla, deux écrivains de la Nouvelle Comédie ( - )
 Apollodore de Cyrène, grammairien grec
 Apollodore de Damas, architecte ( - )
 Apollodore l'Épicurien, auteur d'une Vie d'Épicure aujourd'hui perdue ()
 Apollodore de Lemnos, agronome grec ()
 Apollodore de Pergame, professeur de rhétorique () 
 , philosophe stoïcien du 
 Apollodore de Sicile : fidèle de la reine égyptienne Cléopâtre VII
 Pseudo-Apollodore, auteur de la Bibliothèque (compilation de récits mythologiques) anciennement attribuée à Apollodore d'Athènes.

Nom théophore